64. Edycja okręgowych rozgrywek w piłce nożnej województwa białostockiego
22. Edycja okręgowych rozgrywek w piłce nożnej województwa łomżyńskiego i suwalskiego
Okręgowe rozgrywki w piłce nożnej województwa białostockiego, łomżyńskiego, suwalskiego prowadzone są przez okręgowe związki piłki nożnej: białostocki, łomżyński i suwalski.

Reorganizacja ligi - utworzenie IV ligi makroregionalnej oraz rozdzielenie klasy okręgowej na białostocką i łomżyńska.

Mistrzostwo okręgu :
- białostockiego zdobyła Cresovia Siemiatycze.
- łomżyńskiego zdobyła Sparta Szepietowo.
- suwalskiego zdobyła STP Suwałki.
Puchar Polski okręgu:
- białostockiego zdobył Jagiellonia Białystok
- łomżyńskiego zdobył Olimpia Zambrów
- suwalskiego zdobyły Mazur Ełk.

Drużyny z województwa białostockiego, łomżyńskiego i suwalskiego występujące w centralnych i makroregionalnych poziomach rozgrywkowych:
 1 Liga - brak
 2 Liga - brak
 3 Liga - Wigry Suwałki, Hetman Białystok, Jagiellonia Białystok, ŁKS Łomża, Olimpia Zambrów. 
 4 Liga (gr.I) - KP Wasilków, Sparta Augustów, Warmia Grajewo, Mazur Ełk, Tur Bielsk Podlaski, Sokół Sokółka, Ruch Wysokie Mazowieckie.
 4 liga (gr.II) - Kormoran Lega Bystry (Połączenie klubów Agro Lega i Kormoran Bystry.)

Klasa Okręgowa - V poziom rozgrywkowy 
Grupa białostocka

 KP II Wasilków przejęły Lamparta Nowe Aleksandrowo i występują pod nazwą KP II/Lampart Wasilków.

Grupa łomżyńska

 Po sezonie z rozgrywek wycofały się drużyny : ŁKS II Łomża, Victoria Jedwabne, Piorun Szulborze.

Grupa suwalska

 Po sezonie z rozgrywek wycofał się Polonez Nowa Wieś Ełcka, od następnego sezonu w klasie A.
 Baraż: Mazur Wydminy : Polonia Raczki 2:3, Polonia : Mazur 7:0, awans Polonia.

Klasa A - VI poziom rozgrywkowy 
Grupa białostocka

 Zmiana nazwy LZS na Magnat Juchnowiec.
 Po sezonie z rozgrywek wycofał się Żubr Drohiczyn.

Grupa suwalska

 Baraż: Mazur Wydminy : Polonia Raczki 2:3, Polonia : Mazur 7:0, awans Polonia.
 Po sezonie z rozgrywek wycofały się rezerwy Mazura Ełk.

Klasa B - VII poziom rozgrywkowy 
Grupa białostocka

 Brak pełnej tabeli, awansowały: Krypnianka Krypno i LZS Piliki.

Puchar Polski – rozgrywki okręgowe 
 BOZPN – Jagiellonia Białystok : KP Wasilków 7:0
 ŁOZPN – Olimpia Zambrów : ŁKS Łomża 2:0
 SOZPN – Mazur Ełk : STP Suwałki 3:1

Bibliografia 
 
 Piłka nożna na ziemi łomżyńskiej w latach 1919-1997, Henryk Pestka.
 Gazeta Współczesna nr.110/1998r. - tabele klasy A.
 Kurier Poranny nr.139/1998r. - tabele klasy A.
 
 

Okręgowe rozgrywki w piłce nożnej województwa podlaskiego
1997 w polskim sporcie
1997 w piłce nożnej
1998 w polskim sporcie
1998 w piłce nożnej